Catherine Szaibrum, est une auteure de nombreux ouvrages de vulgarisation entre autres sur l'informatique, les médecines douces, etc.

Liens externes 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Femme de lettres française
Naissance en février 1960
Naissance à Montreuil (Seine-Saint-Denis)